Příjmení Perrin nosí více osobností:

 Claude Victor-Perrin (1764–1841) – francouzský generál a Napoleonův maršál Francie
 Elzéar Abeille de Perrin (1843–1910) – francouzský entomolog
 Francis Perrin (* 1947) – francouzský herec, scenárista a režisér
 Jacques Perrin (1941–2022) – francouzský filmový herec a režisér
 Jean Baptiste Perrin (1870–1942) – francouzský fyzik
 Loïc Perrin (* 1985) – francouzský fotbalový záložník
 Pierre Perrin (1620–1675) – francouzský básník a libretista
 Philippe Perrin (* 1963 – francouzský kosmonaut